Ucraina – Stato dell'Europa orientale
 Ucraina – una delle repubbliche sovietiche costituenti l'URSS
 Lingua ucraina – la lingua parlata in Ucraina
 persona appartenente al gruppo etnico degli Ucraini
 Nazionale di calcio dell'Ucraina – la squadra di calcio nazionale
 Ucraina carpatica – Rutenia subcarpatica, regione storica sita nell'attuale Ucraina
 Ucraina Verde – Stato dell'estremo oriente russo esistito dal 1920 al 1923

Pagine correlate 
 Repubblica Nazionale dell'Ucraina Occidentale
 Repubblica Popolare Ucraina